43-й чемпионат мира по биатлону прошёл в шведском Эстерсунде с 9 по 17 февраля 2008 спустя 50 лет после первого чемпионата мира в Зальфельдене, Австрия. Эстерсунд до этого принимал чемпионат мира в 1970-м году.

Всего было разыграно 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект медалей в смешанной эстафете.

Как и в предыдущие годы, на чемпионате доминировали представители Германии, Норвегии, России, они завоевали 28 из 33-х возможных медалей. Остальные 5 медалей поделили Украина, Белоруссия, Франция. По три золотые медали завоевали представительницы Германии Андреа Хенкель и Магдалена Нойнер, россиянин Максим Чудов и норвежец Эмиль Хегле Свендсен завоевали по две золотые медали. Уле Айнар Бьорндален завоевал больше всех медалей — 5, одно «золото», три «серебра» и одну «бронзу»

Таблица медалей

Результаты гонок чемпионата 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Медальный зачёт

Страны

Спортсмены 
Медали завоевали 35 спортсменов.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт союза биатлонистов

2008 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионаты мира в Швеции
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Февраль 2008 года
Спорт в Швеции в 2008 году
Международные соревнования по биатлону в Швеции